Torråstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Torråstjärnen, Jämtland, sjö i Östersunds kommun, 
Torråstjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (8,51 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn